Juravkî (în ) este localitatea de reședință a comunei Juravkî din raionul Kirovske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de rusă (%), tătară crimeeană (%), ucraineană (%) și belarusă (%).

Note 

Juravkiî, Juravkiî
Juravkiî, Juravkiî, Kirovske
Juravkiî, Juravkiî, Kirovske, Crimeea